Ямансу́ — село в Новолакском районе Республики Дагестан Российской Федерации.

Образует сельское поселение село Ямансу как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Ямансу, в 9 км к западу от районного центра — Новолакское и в 17 км к юго-западу от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Банайюрт, на востоке — сёла Новолакское и Чапаево, на юго-западе — сёла Ножай-Юрт и Балансу, на западе — село Замай-Юрт и на северо-западе — село Галайты.

История 
Ауховский аул. Название села происходит от одноимённой реки, протекающей через село и переводится с кумыкского языка как — «плохая вода».

Во время депортации чеченцев в Среднюю Азию, население аула было полностью выселено, и заселённый лакцами из села Шушия, по которому село было переименовано в Шушия.

В 2002 году селу было возвращено его прежнее название — Ямансу.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года: чеченцы — 53 %, лакцы − 38 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 МКОУ Ямансуйская средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Новолакского района
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Ауховский район